Администратор може да се отнася до:

 Член на администрация
 В ИТ накратко за системен администратор